Charles Townshend kan syfta på bland andra:

* Charles Townshend {1725–1767), brittisk politiker
 Charles Townshend, 2:e viscount Townshend (1674–1738), brittisk peer och politiker
 Charles Townshend, 3:e viscount Townshend (1700–1764), brittisk peer
 Charles Townshend, 1:e baron Bayning (1728–1810), brittisk peer och politiker
 Charles Townshend, 8:e markis Townshend (född 1945), brittisk peer 
 Charles Vere Ferrers Townshend (1861–1924), brittisk officer

Se även 

 Charles Townsend